Angelo Santilli (1822-1848) – filosofo, giornalista, poeta e patriota italiano
 Antonia Santilli (1949) – attrice italiana
 Hugo César Santilli (1939) – dirigente sportivo argentino
 Mariasilvia Santilli (1978) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Maurizio Santilli (1964) – attore italiano
 Ray Santilli (1960) – musicista e produttore cinematografico britannico
 Reginaldo Santilli, al secolo Guido Santilli (1908-1981) – religioso, teologo e giornalista italiano
 Roberto Santilli (1965) – allenatore di pallavolo italiano
 Sabina Santilli (1917-1999) – attivista italiana